Pour les reines légendaires, Yseult la Blonde et Iseut aux mains blanches, cf. à défaut l'article en anglais Iseult.
 Pour leur légende et pour le roman, cf. Tristan et Iseut.